Een Welle is een term uit de Wehrmacht gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gebruikt om een lichting van een reeks infanteriedivisies aan te duiden die werden opgeroepen in ongeveer dezelfde periode met ongeveer hetzelfde materieel.

Een Welle was een onderdeel van de Erzatsheer (reservestrijdmacht) en werd opgeroepen uit een Wehrkreise (militair district). De divisies hadden hetzelfde kwaliteitsniveau (in de regel: hoe vroeger, hoe beter), dezelfde opleiding en ongeveer dezelfde wapens. Van het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939) tot het einde (1945) werden er 38 Welles gerekruteerd voor de Wehrmacht.

Wehrmacht